Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der 2. Fußball-Bundesliga 2022/23.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel des jeweiligen Vereins (15., 16. bzw. 17. Juli 2022) bis zum Saisonfinale am 28. Mai 2023 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen.

Anmerkungen 
 Logo: Logo zum Zeitpunkt der Spielzeit,
 Trikots: Trikots, mit denen die Mannschaft in der Spielzeit auflief. Die Einteilung Heim, Auswärts und Ausweich richtet sich danach, wie die Trikots vom jeweiligen Verein vertrieben wurden,
 Cheftrainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Cheftrainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
 Kapitän: Alle hauptamtlichen Mannschaftskapitäne. Nicht berücksichtigt sind deren Vertreter. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Spieler das Kapitänsamt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war,
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen bzw. in Deutschland geboren wurden,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, an denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–17 für einen Spieler, der einem Kader bis einschließlich des 17. Spieltags (letzter Spieltag vor der Winterpause) angehörte bzw. ab 18 für einen Spieler, der einem Kader ab dem 18. Spieltag angehörte (Angaben nur bei externen Zu- und Abgängen). Zudem sind Spieler mit II (zweite Mannschaft), U19 (A-Junioren) und U17 (B-Junioren) gekennzeichnet, die zumindest zeitweise zusätzlich im Kader einer Nachwuchsmannschaft standen (nicht bei Spielern, die lediglich Spiele in einer dieser Mannschaften absolvierten),
 Position: Angabe der Position des Spielers,
 Alter: Alter des Spielers in Jahren im Zeitraum der Spieltage der Kaderzugehörigkeit. Die untere Altersgrenze lag bei 16 Jahren.
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2022/23 ohne Relegation,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2022/23 ohne Relegation,
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison.

Kader

Arminia Bielefeld 

Cheftrainer:  (; bis zum 4. Spieltag), Daniel Scherning (/; 5. bis 23. Spieltag), Uwe Koschinat (; ab dem 24. Spieltag)
Kapitän: Fabian Klos (/)

SpVgg Greuther Fürth 

Cheftrainer:  (/; bis zum 12. Spieltag), Rainer Widmayer (/; Interimstrainer ab dem 13. Spieltag)
Kapitän:  (/)

Hamburger SV 

Cheftrainer: Tim Walter (/)
Kapitän: Sebastian Schonlau (/)

SV Darmstadt 98 

Cheftrainer: Torsten Lieberknecht (/)
Kapitän: Fabian Holland ()

FC St. Pauli 

Cheftrainer: Timo Schultz (/; bis zum 17. Spieltag), Fabian Hürzeler (/; ab dem 18. Spieltag)
Kapitän: Leart Paqarada (/) und Jackson Irvine (/)

1. FC Heidenheim 

Cheftrainer: Frank Schmidt (/)
Kapitän: Patrick Mainka (/)

SC Paderborn 07 

Cheftrainer: Lukas Kwasniok ()
Kapitän: Ron Schallenberg (/)

1. FC Nürnberg 

Cheftrainer: Robert Klauß (; bis zum 10. Spieltag), Markus Weinzierl (/; 11. bis 21. Spieltag), Dieter Hecking (; Interimstrainer ab dem 22. Spieltag)
Kapitän: Christopher Schindler (/)

Holstein Kiel 

Cheftrainer: Marcel Rapp (/)
Kapitän: Hauke Wahl (/)

Fortuna Düsseldorf 

Cheftrainer: Daniel Thioune (/)
Kapitän: André Hoffmann (/)

Hannover 96 

Cheftrainer: Stefan Leitl (/)
Kapitän: Ron-Robert Zieler (/)

Karlsruher SC 

Cheftrainer: Christian Eichner (/)
Kapitän: Jerôme Gondorf ()

Hansa Rostock 

Cheftrainer: Jens Härtel (; bis zum 15. Spieltag), Patrick Glöckner (/; 16. bis 25. Spieltag)

Kapitän: Markus Kolke (/)

SV Sandhausen 

Cheftrainer: Alois Schwartz (; bis zum 21. Spieltag), Tomas Oral (/; ab dem 22. Spieltag)
Kapitän: Dennis Diekmeier (/)

SSV Jahn Regensburg 

Cheftrainer:  (/)
Kapitän: Benedikt Gimber (/)

1. FC Magdeburg 

Cheftrainer: Christian Titz (/)
Kapitän: Amara Condé (/)

Eintracht Braunschweig 

Cheftrainer: Michael Schiele (/)
Kapitän: Jasmin Fejzić (/)

1. FC Kaiserslautern 

Cheftrainer: Dirk Schuster (/)
Kapitän: Jean Zimmer (/)

Siehe auch 
 Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 2022/23
 Kader der 3. Fußball-Liga 2022/23

Anmerkungen

Einzelnachweise 

!
Kaderliste